Урсайнки ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Ронкаль. Занимает площадь 20,61 км². Население — 92 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 93 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Urzainqui

Муниципалитеты Наварры